La palabra Chicago puede hacer referencia a:

Geografía 

 Chicago, ciudad ubicada en el estado de Illinois, Estados Unidos.
 Chicago, área metropolitana de Chicago.

Música 

 Chicago, grupo estadounidense de jazz rock.
 Chicago, musical de Broadway.
 Chicago, canción compuesta por Graham Nash.
 Chicago, canción compuesta por Sufjan Stevens.
 Chicago blues, estilo de blues desarrollado en Chicago.
 Chicago, canción compuesta por Robert Fripp.

Cine y TV 

 Chicago, película de 1937.
 Chicago, película de 2002, dirigida por Rob Marshall.
 Chicago, episodio de Prison Break.

Deportes 

 Chicago Cubs, equipo de béisbol estadounidense.
 Chicago White Sox, equipo de béisbol estadounidense.
 Club Atlético Nueva Chicago, equipo de fútbol argentino.
 Chicago Bulls, equipo de baloncesto estadounidense.
 Chicago Fire, equipo de fútbol estadounidense.
 Chicago Bears, equipo de fútbol estadounidense.
 Chicago Blackhawks, equipo de hockey sobre hielo estadounidense.

Otros 

 Chicago Mercantile Exchange, mercado de commodities estadounidense, referente mundial en la formación de precios.
 (334) Chicago, un asteroide.
 Transportes Nueva Chicago, empresa de transporte automotor urbano y suburbano regular de pasajeros de Argentina propietaria de la Línea 47 y la 80.